Génie rural (science), ingénierie agricole

 Commission internationale du génie rural, institution internationale 
 École nationale du génie rural, des eaux et des forêts, école interne d'AgroParisTech
 Ingénieur du génie rural, des eaux et des forêts, ancien corps de fonctionnaires

Voir aussi